Christendemocratische Volkspartij (Zwitserland), een Zwitserse christendemocratische partij
Christendemocratische Volkspartij (Hongarije), een Hongaarse christendemocratische politieke partij
Christendemocratische Volkspartij (Roemenië), een Roemeense christendemocratische partij